Eine Woiwodschaft Wolhynien gab es in der polnischen Geschichte zweimal:

 Im Königreich Polen-Litauen, siehe Woiwodschaft Wolhynien (bis 1795)
 In der Zweiten Republik, siehe Woiwodschaft Wolhynien (1921–1939)